Pampanini est un patronyme italien porté notamment par :
 Renato Pampanini (1875-1949), botaniste, ptéridologue et mycologue italien ;
 Rosetta Pampanini (1896-1973), soprano italienne ;
 Silvana Pampanini (1925-2016), actrice italienne et Miss Italie en 1946.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien